Флаг Алекса́ндровского района — упрощённое название флага некоторых муниципальных районов России.

 Флаг Александровского района — флаг муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области.
 Флаг Александровского района — флаг муниципального образования Александровский район Оренбургской области.
 Флаг Александровского района — флаг муниципального образования «Александровский муниципальный район» Пермского края.
 Флаг Александровского района — флаг Александровского муниципального района Ставропольского края.